Heartbreak Hotel kan syfta på:

Filmer
 Heartbreak Hotel (1988) – en amerikansk komedifilm
 Heartbreak Hotel (2006) – en svensk film från 2006

Musik

Musikgrupper
 Heartbreak Hotel (musikgrupp) – en svensk musikgrupp

Sånger
 Heartbreak Hotel (sång) – en sång från 1956 med Elvis Presley
 Heartbreak Hotel – en sång på albumet Triumph från 1980 med Michael Jackson som bytte namn för att undvika förväxlning med Elvis Presleys sång, se This Place Hotel (låt av Michael Jackson)
 Heartbreak Hotel (låt av C.C. Catch) – en sång från 1986 med C. C. Catch
 Heartbreak Hotel (låt av Whitney Houston) – en sång på albumet My Love Is Your Love från 1998 med Whitney Houston
 Heartbreak Hotel (låt av Yohio) – en sång från 2013 med Yohio